Rajghat – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Kośi w dystrykcie Morang
 Rajghat – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu  w strefie Dźanakpur w dystrykcie Sarlahi